La famille Kuijken :
 Barthold Kuijken (né en 1949), flûtiste belge
 Sigiswald Kuijken (né en 1944), violoniste et chef d'orchestre belge
 Wieland Kuijken (né en 1938), gambiste et chef d'orchestre belge
 David Kuijken, pianiste néerlandais

Patronyme flamand